Az 1956. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es versenyszámát február 2-án rendezték a Snow Stadionban. Az aranyérmet a svéd Sixten Jernberg nyerte. A versenyszámnak nem volt magyar résztvevője.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F50